Towanda ist die Bezeichnung mehrerer Orte:

 Towanda (Illinois)
 Towanda (Kansas)
 Towanda (Pennsylvania)

Towanda ist Teil folgender Firmierungen:
 Towanda Motor Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller